Port Hills est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Port Hills, colline entre Christchurch et Lyttelton
Port Hills, circonscription électorale 
Faille de Port Hills, faille à forte activité sismique
Port Hills, colline de Nelson

Voir aussi

Homonymie de toponyme